kuil (gat), een gat in de grond
 valkuil (kuil), jacht- of krijgstechniek
 kuil (dierenverblijf), kuil als dierenverblijf; bijvoorbeeld een Berenkuil (kuil)
 kuil (net), een deel van een visnet
 Kuil (Hoorn), een straat in Hoorn, Noord-Holland
 kuil (touw), een standaardlengte van touw, namelijk 220 meter